Вальдепеньяс-де-Хаэн () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Сур. Занимает площадь 183 км². Население — 4137 человек (на 2010 год). Расстояние — 34 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página sobre Valdepeñas de Jaén
 Portal de Valdepeñas de Jaén
 Valdepeñas de Jaén en jaenpedia wikanda

Муниципалитеты Хаэна